Beneditinos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Beneditinos (ort), Piauí, 
 Beneditinos (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar